Гарьку́ша (с древнерусского — гаркать, громко кричать, зычно орать) — фамилия распространена среди казаков. Первые представители фамилии встречаются в списках казаков, переселённых на Кубань. Фамилия наиболее распространена на территории Краснодарского края.

Известные носители 
 Гарькуша, Никифор Аверьянович (1900—1978) — кубанский казак, участник белого движения.

Примечания 

Фамилии
Фамилии казаков